Amerikai Egyesült Államok
 El Cerrito település Kalfornia állam Contra Costa megyéjében
 El Cerrito település Kalfornia állam Riverside megyéjében
 Kolumbia
 El Cerrito település Kolumbiában